THL steht für:
 Technische Hilfeleistung, Aufgabenbereich von Hilfsorganisationen
 Technische Hochschule Leipzig (1977–1996)
 Threshold Lights, in der Luftfahrt die Befeuerung der Landebahnschwelle
 Tropical Hockey League, ehemalige US-amerikanische Eishockeyliga
 Technology Happy Life, ein chinesischer Smartphonehersteller.

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Thüringen, Landesregierung und Landtag

Thl steht für:
 Reichstaler, historische deutsche Währungseinheit

thl steht für: 
 Dangaura Tharu (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Tharu-Sprachen, einer Sprachgruppe der östlichen indoarischen Sprachen

Abkürzung